Сама́рский госуда́рственный архитекту́рно-строи́тельный университе́т (СГАСУ; бывш. Сама́рская госуда́рственная архитекту́рно-строи́тельная акаде́мия (СамГАСА), а также Ку́йбышевский инжене́рно-строи́тельный институ́т (КуИСИ), ныне — Акадéмия строи́тельства и архитекту́ры СамГТУ) — бывшее российское государственное высшее учебное заведение, располагавшееся в Самаре, и с 2016 года реорганизованное путём присоединения к СамГТУ в форме структурного подразделения — архитектурно-строительного института (АСИ СамГТУ), а в дальнейшем академии строительства и архитектуры (АСА СамГТУ).

В его состав входят 5 институтов (с 2003 до 2011 гг.), 10 факультетов и 2 филиала, 5 учебных, научно-технических и испытательных центров.

История 
Строительный институт был организован в 1930 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. №211 и приказом Высшего совета народного хозяйства СССР от 9 августа 1930 г. №1798. Начать занятия было приказано с 1930/31 учебного года.

Первые 284 студента приступили к занятиям в вузе 25 октября 1930 года. В то время университет представлял собой учебно-строительный комбинат, в состав которого входили институт, два техникума и три рабфака. В первый год в вузе работали 3 профессора: заведующий кафедрой геодезии Петров И. Ф., перешедший из сельскохозяйственного института, заведующий кафедрой строительных материалов Певзнер Р. А. и профессор кафедры химии Родионов К. М., 7 доцентов и 16 других преподавателей.

К 1931 году в институте преподавало уже 44 преподавателя: 4 профессора, 12 доцентов.

Изначально институт готовил только инженеров по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1932 году было образовано 2 факультета: строительный и санитарно-технический, а также образована учебно-издательская коллегия. Институт непрерывно развивался, в 1939 году на кафедрах работало уже 4 профессора, 5 доцентов, 17 и. о. доцента, 21 ассистент и 6 преподавателей. Даже во время Великой Отечественной войны работа института не прекращалась.

В 1936 г. Куйбышевскому строительному институту было присвоено имя народного комиссара пищевой промышленности СССР Микояна А. И.

После войны стране понадобились специалисты-гидротехники, в 1951 году институт был реорганизован в гидротехнический. Когда же в 1955 году строительство Куйбышевской ГЭС закончилось, институт снова реорганизовался в инженерно-строительный.

В 1981 г. Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И. Микояна на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 января 1981 г. награждён орденом «Знак Почёта».

История переименований 
В апреле 1990 года институт был переименован в архитектурно-строительным, а с февраля 1995 года реорганизован в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская государственная архитектурно-строительная академия» (СамГАСА).

В 2004 году Самарской государственной архитектурно-строительной академии был присвоен статус университета (СГАСУ), полное наименование университета с учётом организационно-правовой формы стало звучать следующим образом: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». С 2015 г. официальное наименование звучало: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет».

Реорганизация 
26 октября 2015 г. учёный совет СГАСУ проголосовал за объединение с СамГТУ. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2015 г. №1560 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Самарский государственный технический университет“ и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Самарский государственный архитектурно-строительный университет“» с 1 сентября 2016 г. СГАСУ был присоединён к СамГТУ в форме структурного подразделения.

Изначально структурное подразделение, в форме которого СГАСУ был присоединён к СамГТУ, называлось архитектурно-строительный институт (АСИ СамГТУ), однако в дальнейшем АСИ был реорганизован в академию строительства и архитектуры (АСА СамГТУ). Причём изначально АСИ должен был быть полностью ликвидирован с 1 ноября 2017 г., а факультеты, находящиеся в его структуре, выведены из его структуры в качестве самостоятельных структурных подразделений СамГТУ (приказ ректора СамГТУ от 3 июля 2017 г. «О внесении изменений в структуру СамГТУ»), однако в дальнейшем под давлением общественности и профессионального сообщества приказ был отменён, и было принято новое решение о реорганизации АСИ в академию строительства и архитектуры (АСА) которая объединит факультеты бывшего СГАСУ (решение Учёного совета от 30.08.2017 №1).

Структура

Факультеты 
Преподавание в университете осуществляется в очной форме на следующих факультетах:
 Факультет промышленного и гражданского строительства (ФПГС)
 Строительно-технологический факультет (СТФ)
 Факультет инженерных систем и природоохранного строительства (ФИСПОС)
 Инженерно-экономический факультет (ИЭФ), в дальнейшем факультет экономики и управления в строительстве и городском хозяйстве (ФЭУСиГХ), ликвидирован
 Факультет информационных систем и технологий (ФИСТ), ликвидирован
 Архитектурный факультет (АФ), переименован в факультет архитектуры и дизайна (ФАД) (решение Учёного совета от 30.04.2021 №9)
 Факультет дизайна (ФД), присоединён к архитектурному факультету (решение Учёного совета от 30.04.2021 №9)
 Заочный факультет (ЗФ), реорганизован
 Факультет среднего профессионального образования (ФСПО), реорганизован в колледж СамГТУ (решение Учёного совета от 31.08.2018 №1)
 Факультет довузовской подготовки (ФДП), ликвидирован (решение Учёного совета от 24.11.2017 №4)
 Факультет развития профессиональных коммуникаций в строительстве и ЖКХ (ФРПКС), переименован в центр развития профессиональных квалификаций в строительстве и ЖКХ и введён в структуру ИДО СамГТУ (решение Учёного совета от 29.09.2017 №2)
 Общеобразовательный архитектурно-строительный лицей, реорганизован

Кафедры 
Наименования кафедр даны на момент присоединения СГАСУ к СамГТУ. Жирным шрифтом выделены действовавшие на момент присоединения кафедры, курсивом — ликвидированные или реорганизованные кафедры.

Кафедры факультета промышленного и гражданского строительства (ФПГС) 

 кафедра Инженерной геологии, оснований и фундаментов (ИГОФ), с 01.09.2020 присоединена к кафедре строительной механики и сопротивления материалов (решение Учёного совета от 24.04.2020 №11)
 кафедра Металлических и деревянных конструкций (МДК)
 кафедра Строительной механики и сопротивления материалов (СМиСМ) — заведующий кафедрой, доктор технических наук, профессор Сеницкий Юрий Эдуардович, переименована в кафедру строительной механики, инженерной геологии, оснований и фундаментов (СМИГОФ) (решение Учёного совета от 26.06.2020 №13)
 кафедра Строительных конструкций (СК),  переименована в кафедру железобетонных конструкций (ЖБК) (решение Учёного совета от 26.06.2020 №13)
 кафедра Технологии и организации строительного производства (ТОСП)

Кафедры строительно-технологического факультета (СТФ) 

 кафедра Автомобильных дорог и геодезического сопровождения строительства (АДиГСС), переведена из СТФ в ФПГС (решение Учёного совета от 26.10.2018 №3)
 кафедра Механизации, автоматизации и энергосбережения в строительстве (МАЭС)
 кафедра Производства строительных материалов и конструкций (ПСМиК)
 кафедра Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений (СИТЭ)

Кафедры факультета инженерных систем и природоохранного строительства (ФИСПОС) 

 кафедра Водоснабжения и водоотведения (ВВ)
 кафедра Высшей математики (ВМ),  переведена из ФИСПОС в ИАИТ СамГТУ (решение Учёного совета от 30.08.2017 №1)
 кафедра Лингвистики, межкультурной коммуникации и русского как иностранного (ЛМКиРкИ) — заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор Вышкин Ефим Григорьевич, переведена из ФИСПОС в ИСГНиТ (в дальнейшем переименованном в ИИЭиГО) СамГТУ (решение Учёного совета от 30.08.2017 №1), с 01.09.2020 переименована в кафедру педагогики, межкультурной коммуникации и русского как иностранного (решение Учёного совета от 24.04.2020 №11)
 кафедра Общей и прикладной физики и химии (ОПФХ), присоединена к кафедре общей физики и физики нефтегазового производства, одновременно с этим переименованной в кафедру общей физики, геологии и физики нефтегазового производства СамГТУ (решение Учёного совета от 26.10.2018 №3), переименована в кафедру геологии и физических процессов нефтегазового производства (решение Учёного совета от 25.06.2021 №11)
 кафедра Природоохранного и гидротехнического строительства (ПГТС)
 кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ)
 кафедра Физического воспитания (ФВ), присоединена к кафедре физического воспитания и спорта СамГТУ (решение Учёного совета от 30.08.2017 №1)
 кафедра Безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды (БЖДиООС), реорганизована

Кафедры факультета информационных систем и технология (ФИСТ) 

 кафедра Прикладной математики и вычислительной техники (ПМиВТ) — заведующий кафедрой, доктор технических наук (2001), профессор (1995) Пиявский Семён Авраамович, в дальнейшем преобразована в межвузовскую кафедру инновационных и развивающих образовательных систем и технологий (ИРОСТ) (вне каких-либо институтов или факультетов), введена в ИАИТ (решение Учёного совета от 27.04.2018 №9), присоединена к кафедре информационных технологий ИАИТ СамГТУ (решение Учёного совета от 30.04.2021 №9)

Кафедры факультета экономики и управления в строительстве и городском хозяйстве (ФЭУСиГХ) 

 кафедра Социально-гуманитарных наук (СГН), переведена из ФЭУСиГХ в ИСГНиТ (в дальнейшем переименованном в ИИЭиГО) СамГТУ и переименована в кафедру философии (решение Учёного совета от 30.08.2017 №1)
 кафедра Экономики строительства и недвижимости (ЭСН), реорганизована
 кафедра Управления городским хозяйством и строительством (УГХиС), переведена из ФЭУСиГХ в ФИСПОС (решение Учёного совета от 30.08.2017 №1), присоединена к кафедре СИТЭ (решение Учёного совета от 24.11.2017 №4)

Кафедры архитектурного факультета (АФ) 
 кафедра Градостроительства (ГРАДО) — заведующая кафедрой, доктор архитектуры, профессор, академик РААСН, член САР Ахмедова Елена Александровна
 кафедра Архитектуры — заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, профессор, член-корреспондент РААСН, член САР Самогоров Виталий Александрович
 кафедра Архитектуры жилых и общественных зданий (АЖОЗ) — заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, профессор, советник РААСН, член САР Генералов Виктор Павлович
 кафедра Реконструкции и реставрации архитектурного наследия (РиРАН) — заведующая кафедрой, доктор архитектуры, доцент, член САР Вавилонская Татьяна Владимировна
 кафедра Архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства (АСГиИИ), образованная путём объединения кафедры НГиИГ и кафедры РЖС — заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, доцент Колесников Сергей Анатольевич
 кафедра Урбанистики, организованная в 2001 г. и ликвидированная в 2013 г. — заведующая кафедрой, доктор архитектуры, профессор, член САР Ребайн Татьяна Яновна
 кафедра Начертательной геометрии и инженерной графики (НГиИГ) — заведующий кафедрой, кандидат технических наук, профессор Симонов Виктор Александрович
 кафедра Рисунка, живописи и скульптуры (РЖС) — заведующий кафедрой, профессор, член СХР Фёдоров Станислав Васильевич

Кафедры факультета дизайна (ФД) 

 кафедра Дизайна — заведующая кафедрой, доктор архитектуры, профессор, советник РААСН, член САР Каракова Татьяна Владимировна
 кафедра Инновационного проектирования (ИП) — заведующий кафедрой, доктор архитектуры, профессор, член САР Малахов Сергей Алексеевич
 кафедра Технологии сервиса и дизайна (ТСД) — заведующая кафедрой, кандидат технических наук, доцент, член СДР Афанасьева Наталья Валериевна, заместитель заведующей кафедрой, доцент, член СДР, ТСХР Малыгина Елена Анатольевна

Институты 
В период с 2003 по 2011 годы структура СГАСУ включала в себя в качестве структурных подразделений 5 институтов:
 Строительный институт — факультет промышленного и гражданского строительства (ФПГС), факультет транспортного и городского строительства (ФТГС), строительно-технологический факультет (СТФ)
 Институт экологии и систем инженерного жизнеобеспечения (ЭиСИЖ) — факультет инженерных систем и природоохранного строительства (ФИСПОС)
 Институт экономики и управления (ЭиУ) — инженерно-экономический факультет (ИЭФ), заочный экономический факультет
 Институт архитектуры и дизайна (АиД) — архитектурный факультет (АФ), факультет дизайна (ФД)
 Институт довузовской подготовки (ИДО)
В 2011 году структура университета была реорганизована путём упразднения институтов и возвращения к факультетам как самостоятельным структурным подразделениям.

Филиалы 

 Филиал в г. Белебее Республики Башкортостан (создан приказом Минобразования России от 09.01.1998 №27), адрес: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 11, ныне существует в виде филиала СамГТУ в г. Белебее Республики Башкортостан
 Филиал в г. Похвистнево Самарской области (создан приказом Минобразования России от 08.08.2001 №2914), адрес: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Кооперативная, д. 148А, ныне ликвидирован

Диссертационные советы 
На базе СГАСУ в разное время действовало несколько советов по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.

Диссертационный совет Д 212.213.01 
Диссертационный совет Д 212.213.01 с 1990 по 2007 годы возглавлял доктор технических наук (1986), профессор, член-корреспондент РААСН (1992), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007), почётный строитель России Мурашкин Геннадий Васильевич, с 1982 по 2013 годы бывший заведующим кафедрой железобетонных и каменных конструкций КуИСИ—СГАСУ. За время существования совета в нём защитилось порядка 65 кандидатов и докторов наук.

Диссертационный совет Д 212.213.02 
Деятельность диссертационного совета была прекращена на основании приказа Минобрнауки России от 14 октября 2016 г. №1258/нк.

Диссертационный совет КР 212.213.22

Руководство (ректоры)

Ректоры университета 

 15.08.1930—19.09.1930 — Вердеревский Сергей Дмитриевич (24.06.1893—?)
 19.09.1930—11.10.1931 — Лебедев Фёдор Николаевич
 11.10.1931—04.12.1931 — Колмаков Андрей Александрович, преподаватель кафедры социально-экономических наук
 04.12.1931—03.02.1932 — Немытых Георгий Иванович (1888—?), преподаватель кафедры социально-экономических наук, а затем кафедры философии
 17.09.1932—27.10.1933 — Родионов Павел Андреевич
 27.10.1933—26.12.1934 — Циунель Николай Антонович (1897—?)
 26.12.1934—29.10.1937 — Кузьминых Иван Алексеевич (11.08.1902—18.01.1970)
 29.10.1937—16.02.1949 — Крузэ Виктор Арсеньевич (07.04.1895—1976)
 07.04.1949—20.08.1953 — Дубовицкий Василий Фёдорович (1910—?), кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой теплотехники
 20.08.1953—30.05.1968 — Денисов Орест Григорьевич (1909—1974), кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой оснований и фундаментов
 30.05.1968—14.09.1976 — Корякин Владимир Петрович (1928—31.10.2004), кандидат технических наук, доцент кафедры ИСАПП, а затем кафедры архитектурно-строительных конструкций
 14.09.1976—03.01.1980 — Ковалёв Владимир Васильевич (1926—?), кандидат технических наук, заведующий кафедрой ИСАПП
 30.01.1980—30.11.2002 — Шабанов Всеволод Александрович (род. 28.10.1937), кандидат технических наук (1970), профессор (1989), член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой ПГТС
 01.11.2002—31.08.2016 — Бальзанников Михаил Иванович (род. 09.12.1956), доктор технических наук (1997), профессор (1998), советник РААСН, заведующий кафедрой ПГТС

Директора института/академии в структуре СамГТУ 

 01.09.2016—26.10.2017 — Бальзанников Михаил Иванович (род. 09.12.1956), доктор технических наук (1997), профессор (1998), советник РААСН
 27.10.2017 — н. в. — Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук (1989), доцент (1997), советник РААСН

27 октября 2017 г. на заседании учёного совета СамГТУ директором академии строительства и архитектуры был избран декан ФИСПОС, кандидат технических наук, доцент, советник РААСН Шувалов Михаил Владимирович (решение Учёного совета от 27.10.2017 №3), чья кандидатура была выдвинута кафедрами строительной механики и сопротивления материалов (СМиСМ), водоснабжения и водоотведения (ВВ), высшей математики (ВМ), социально-гуманитарных наук (СГН), архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства (АСГиИИ), теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ), реконструкции и реставрации архитектурного наследия (РиРАН), стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений (СИТЭ), управления городским хозяйством и строительством (УГХиС), а также деканом ФПГС, кандидатом технических наук Пищулёвым Александром Анатольевичем.

Издательская деятельность

Газета «За строительные кадры» 
С 1932 года Самарским строительным комбинатом издавалась газета «Овладеть техникой». С 1936 года название газеты изменилось на «За овладение техникой», а с 1940 года — на «За Сталинские кадры». С 1958 по май 2017 года ежемесячная газета издавалась под названием «За строительные кадры».

Редакторы газеты «За строительные кадры» 

 Белова Т.И.
 Решин И.Л.
 Осадчий О.М.
 Миронова Т.М.
 1981—? — Мордасова Ирина Григорьевна, член СЖР (с 1972), дочь журналиста, литературного критика, писателя Тертышника Г.А.
 ?—05.2017 — Пархачева Татьяна

Журнал «Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура» 
С 2011 года по настоящее время издаётся журнал «Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура», с 2015 года включённый в перечень ВАК по ряду научных специальностей, а с 2016 года переименованный в «Градостроительство и архитектура».

Научные специальности и отрасли наук, по которым журнал включён в Перечень ВАК 
Научные специальности и отрасли наук приведены по состоянию на 20 декабря 2022 года.
 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки)
 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение (технические науки)
 2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (технические науки)
 2.1.5. Строительные материалы и изделия (технические науки)
 2.1.7. Технология и организация строительства (технические науки)
 2.1.10. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства (технические науки)
 2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия (архитектура)
 2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности (архитектура)
 2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (архитектура)

Кампус

Учебные корпуса 

 корпус №1 (старый), ул. Молодогвардейская, д. 194 / ул. Ульяновская, д. 4, входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) под названием «Коммерческое училище» (строительство 1906 год, перестройка 1933—1937 годов по проекту архитектора Мошковой Марии Георгиевны) как памятник градостроительства и архитектуры регионального значения (рег. №631711292080005, принят на охрану приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области от 05.07.2017 №90, предмет охраны утверждён приказом УГООКН Самарской области от 23.07.2018 №66)
 корпус №2 (новый), ул. Молодогвардейская, д. 194 / ул. Чапаевская, д. 223
 корпус №3 («свечка»), ул. Чапаевская, д. 225
 корпус №4 (кафедра ТГВ), ул. Самарская, д. 170

Дом физкультуры 

 дом физкультуры, ул. Ново-Садовая, д. 16

Общежития 

 общежитие №3, ул. Ленинградская, д. 76 / ул. Самарская, д. 61

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт СГАСУ

Наука в СССР
Наука в Самаре
Архитектурно-строительные вузы России
Высшие технические учебные заведения России
 
Самарский государственный технический университет
Архитектурно-строительные университеты России